Bottesford peut faire référence à :

 Bottesford : un village dans le Leicestershire, en Angleterre ;
  ; un village dans le Licolnshire en Angleterre.